Moselbahn bezeichnet:
 die Kleinbahnstrecke Trier–Bullay, siehe Moselbahn
 ein Verkehrsunternehmen, siehe Moselbahn GmbH
 die als Moselbahn links der Mosel bezeichnete Bahnstrecke Koblenz–Trier, siehe Moselstrecke
 eine auch als Rechtsufrige Moselbahn oder Moselbahn des rechten Ufers bezeichnete, unvollendet gebliebene Eisenbahnstrecke, siehe Rechte Moselstrecke

Siehe auch:
 Moseltalbahn, Marke der DB Regio, siehe unter: DB Regio Mitte
 Obere Moseltalbahn ist ein Alternativname der Bahnstrecke Thionville–Trier